« Mesdames » est le pluriel de Madame. Il peut désigner

 Mesdames, appellation désignant au  les filles de  ;
 Mesdames, album de Grand Corps Malade sorti en 2020 ;
 Mesdames de Montenfriche, comédie d'Eugène Labiche créée en 1856 ;
 Méfiez-vous, mesdames, film d'André Hunebelle sorti en 1963.

Voir aussi